Vietnam
Distretto di Tan Chau – distretto della provincia di An Giang
Distretto di Tan Chau – distretto della provincia di Tay Ninh